Егей може да се отнася до:
 Егей – древногръцки митически цар на Атина, баща на героя Тезей
 Егей (Еолия) – древен град в Еолия
 Егей (Киликия) – древен град в Киликия
 Егей (Македония) – първа столица на Македонското царство, днес Вергина
 Егей (Ахея) – древен град в Ахея
 Егей (Евбея) – древен град в Евбея със светилище на Посейдон, разположено на близък хълм

Вижте също 
 Егея